Vojslavice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Gemeinde im Okres Pelhřimov, siehe Vojslavice
Ortsteil von Bystřice u Benešova, Okres Benešov
Ortsteil von Šumavské Hoštice, Okres Prachatice